Артемісій (мис)
 Битва при Артемісії
 Артемісіон в Ефесі – Храм Артеміди
 Артемісій – антична назва мису Нао

Див. також 
 Артем
 Артем (значення)
 Артеміда